Wintels ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Florian Wintels (* 1993), deutscher Autor und Poetry-Slammer
 Stefan Wintels (* 1966), deutscher Bankmanager